Северино Минелли (; 6 сентября 1909, Кюснахт — 23 сентября 1994) — швейцарский футболист, защитник, выступал за сборную Швейцарии. Считался одним из лучших защитников мирового футбола 1930-х годов. По опросу МФФИИС занимает 96 место среди лучших футболистов Европы XX века.

Северино Минелли, сын уроженцев Бергамо, родился 6 сентября 1909 года в Кюснахте, пригороде Цюриха, расположенном на правом берегу Цюрихского озера.

Клубная карьера 
Северино начал карьеру в пригороде города Кюснахта, играя в молодёжном составе одноимённой команды «Кюснахт». В 19-летнем возрасте Минелли переходит в «Серветт».

В 1930 году Минелли возвращается в Цюрих, где выступает за «Грассхоппер» на протяжении 13-ти лет. С «Грассхопперсом» Минелли выиграл 5 чемпионатов Швейцарии и 8 Кубков Швейцарии, а также дебютировал в национальной сборной страны. В главной команде Швейцарии Минелли провел 80 матчей, что долгое время было рекордом команды и участвовал в двух чемпионатах мира. В 1944 году Минелли перешёл в «Цюрих», где и закончил карьеру.

После завершения деятельности футболиста, Минелли работал в Швейцарской футбольной ассоциации, в частности, с 1949 по 1951 состоял в комиссии, отбирающей игроков для национальной команды, а в 1983 году был назван почётным членом ассоциации.

Умер Северино Минелли 23 сентября 1994 года в возрасте 85-ти лет.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии: 1930, 1931, 1937, 1942, 1943
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballplayers.ru
 Матчи за сборную

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Цюрих»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Цюрих»
Тренеры сборной Швейцарии по футболу